Dom o Zielonych Progach – pierwszy samodzielny album muzyczny zespołu Dom o Zielonych Progach wydany w 2004.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Płyta na oficjalnej stronie dyskografii zespołu

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej